Onderdistrict in Indonesië
 Tegalombo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tegalombo (Dukuhseti), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Tegalombo (Kalikajar), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Tegalombo (Tersono), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Tegalombo (Kauman), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Tegalombo (Tegalombo), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java